Baya steht für:

 Baya (Mali), eine Stadt im Kreis Yanfolila, Region Sikasso, Mali

Baya ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Baya (Malerin), eigtl. Fatma Haddad, verh. Mahieddine (1931–1998), algerische Malerin
 Paulo Baya (* 1999), brasilianischer Fußballspieler
 Zoubaier Baya (* 1971), tunesischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Baia